Gürbüz ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Familienname 
 Aslıhan Gürbüz (* 1983), türkische Schauspielerin
 Bülent Gürbüz (1930–2004), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Dionysios İsa Gürbüz (* 1964), türkischer amtierender syrisch-orthodoxer Bischof für die Schweiz und Österreich
 Emre Gürbüz (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Kadri Şander Gürbüz (* 1953), türkischer Diplomat
 Muharrem Gürbüz (* 1957), türkischer Fußballspieler
 Sedat Gürbüz (1990–2020), Opfer des Anschlags in Hanau vom 19. Februar 2020
 Selma Gürbüz (1960–2021), türkische Malerin und Bildhauerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname